Ри́чард Не́вилл (Richard Neville):
 Невилл, Ричард, 16-й граф Уорик (1428—1471) — 6-й граф Солсбери и 16-й граф Уорик (по праву брака), прозванный «Уорик — Делатель королей».
 Невилл, Ричард, 5-й граф Солсбери (ок. 1400—1460) — 5-й граф Солсбери (по праву жены) с 1428, лорд-верховный канцлер Англии 1454—1455.